Prvaci Hrvatske u nogometu za kadete za sezonu 2013./14. su bili drugi put zaredom nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 prva-hnl.hr/blog/prva-hnl-pionirikadeti/tablice/, arhiva

2012-13
k-p